Храмцо́в () — російське прізвище.

 Храмцов Володимир Федорович (1932—1989) — український поет.
 Храмцов Олександр Іванович (1921—2004) — радянський діяч, новатор виробництва.
 Храмцов Олексій Володимирович (*1975) — український футболіст.

Російські прізвища